Colonial Heights ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Colonial Heights (Alabama)
 Colonial Heights (Delaware)
 Colonial Heights (New York)
 Colonial Heights (North Carolina)
 Colonial Heights (Tennessee)
 Colonial Heights (Virginia)